Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michail Južnyj e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Martin Damm e Leander Paes 6-1, 7-6 (3).

Teste di serie 

  Jonas Björkman /  Maks Mirny (primo turno)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)

 Martin Damm /  Leander Paes (finali) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2007
ATP Tour 2007